Il doppio del torneo di tennis Daewoo Challenger Tennis 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Bill Barber e Ari Nathan che hanno battuto in finale Óscar Ortiz e Laurence Tieleman 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Joshua Eagle /  David Nainkin (quarti di finale)
 Neil Borwick /  Kenny Thorne (quarti di finale)

 Leonardo Lavalle /  Joost Winnink (quarti di finale)
 Óscar Ortiz /  Laurence Tieleman (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Daewoo Challenger Tennis 1994